Kamel Larbi – calciatore algerino
 Mohamed Larbi – calciatore tunisino
 Mohamed Ben Larbi – calciatore tunisino
 Mohamed Larbi Arouri – calciatore tunisino